ЗСУ — акронім з літер кирилиці З, С, У. Може позначати:
 Збройні сили України
 Збройні сили Угорщини
 Збройні сили Уругваю
 Збройні сили Узбекистану
 Збройні сили Уганди
 Зенітна самохідна установка:
 ЗСУ-23-4
 ЗСУ-57-2
 ЗСУ-37

Див. також 
 ЗС